Aïn Soltane se poate referi la:
Aïn Soltane, localitate în provincia Aïn Defla, Algeria
, localitate în provincia Bordj-Bou-Arreridj, Algeria
Aïn Soltane, localitate în provincia Saïda, Algeria
Aïn Soltane, localitate în provincia Souk Ahras, Algeria